Austropetalia är ett släkte av trollsländor. Austropetalia ingår i familjen Austropetaliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trollsländor
Austropetalia